Лосвидо — топоним в Витебской области Белоруссии:
 Лосвидо (деревня);
 Лосвидо (озеро).